Jean-Paul Miguet (1925-2019), relieur français
 Nicolas Miguet (1961- ), journaliste, homme d'affaires et homme politique français
 Robert Miguet (1929- ), préfet.
 Philippe Miguet (vers 1960- ), évêque errant français et frère de Nicolas Miguet
Fabrice Miguet

Voir aussi 
 Paul Mirguet